

Politica 
 Reggenza – in politica, potere sovrano esercitato da una personalità (reggente) in sostituzione del monarca
 Consiglio di reggenza – commissione formata da tre o più persone destinata a esercitare la reggenza di un regno durante la minore età o l'interdizione di un monarca

Italia 
 Reggenza italiana del Carnaro – entità statuale europea del passato, costituita a Fiume nel 1920
 Spettabile Reggenza dei Sette Comuni – entità statuale costituita tra il Quattrocento e l'Ottocento nell'Altopiano di Asiago con l'atto di Dedizione a Venezia
 Unione montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni – unione montana istituita nel 2014 nella stessa zona della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni

San Marino 
 Eccellentissima Reggenza – istituzione della Repubblica di San Marino formata da due capitani reggenti
 Sindacato della Reggenza – istituzione della Repubblica di San Marino che controlla l'operato dei capitani reggenti

Indonesia 
 Reggenza – in indonesiano kabupaten, suddivisione amministrativa di secondo livello dell'Indonesia

Francia 
 Reggenza – in francese Régence, periodo di reggenza nella Francia del Settecento

Gran Bretagna 
 Età della Reggenza – in inglese Regency era, periodo di reggenza nella Gran Bretagna dell'Ottocento

Brasile 
 Reggenza - in portoghese Período regencial, decennio intercorso tra l'abdicazione di Pietro I del Brasile nel 1831 e la dichiarazione di maggiore età di Pietro II del Brasile nel 1840

Altro 
 Stile Reggenza – stile architettonico durante l'Età della Reggenza in Gran Bretagna
 Reggenza  – concetto della linguistica

Pagine correlate 
 Regent
 Reggente (disambigua)

Altri progetti